Bothriembryon kendricki är en snäckart som beskrevs av Hill, Johnson och Merrifield 1983. Bothriembryon kendricki ingår i släktet Bothriembryon och familjen Bulimulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
kendricki